OKC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Will Rogers World, Oklahoma City, Stati Uniti